Бенье:

 Бенье — французское название блюд, приготавливаемых обжариванием во фритюре различных продуктов.
 Бенье, Жорж (1848—1920) — французский аптекарь и миколог-микробиолог.
 Бенье, Марк (1881—1970) — французский теолог-кальвинист, влиятельный проповедник, участник экуменического движения.
 Бенье, Оде (род. 1979) — французская кёрлингистка.

См. также 
 Беньель